Il doppio del torneo di tennis ATP German Open 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Hewitt e Frew McMillan che hanno battuto in finale Tom Okker e Nikola Pilić 6-3, 7-5, 6-2.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1970